Чемпионат мира по фигурному катанию 2014 проходил в японском городе Сайтама, входящем в агломерацию Большой Токио. Чемпионат прошёл в «Сайтама Супер Арена» с 26 по 30 марта 2014 года. Были разыграны медали в мужском, женском одиночном катании, парном катании и танцах на льду.

После того, как чемпионат 2011 года не смогли провести в Токио из-за экологической катастрофы на атомной станции Фукусима-1, несколько стран мира предложили помощь, чемпионат всё-таки провели в Москве. В ответ ИСУ закрепил первое же свободное место — а это оказался 2014 год — за Японией.

Состав участников 
К соревнованиям допускаются фигуристы из стран, входящих в ISU, родившиеся до 1 июля 1998 года.

По итогам чемпионата 2013 года каждая страна вправе выставить в каждой дисциплине от 1 до 3 участников (пар). Более одного участника (пары) могут выставить:

Национальные федерации (ассоциации) выбирают участников на основании собственных критериев, но заявленные участники должны достичь минимальной технической оценки элементов на международных соревнованиях, проводимых до чемпионата мира.

Расписание 
В таблице указано московское время (UTC+4).

Распределение медалей

Результаты

Мужчины

Женщины

Пары

Танцы на льду

Квалификация на следующий чемпионат 
По результатам выступлений спортсменов на текущем чемпионате, следующие страны будут иметь право выставить на чемпионат мира 2015 года более одного участника (пары):

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт чемпионата
 ISU World Figure Skating Championships 2014

Фигурное катание
Фигурное катание в сезоне 2013/2014
Международные соревнования по фигурному катанию в Японии
Фигурное катание